Ciao bella – sit-com televisiva canadese ambientata a Montréal e trasmessa su CBC Television nel 2004-05
 Ciao Bella – film del 2007 di Mani Maserrat Agah
 Ciao Bella! – titolo alternativo del reality televisivo statunitense The Simple Life 
 Ciao Bella – canzone di Don Omar
 Ciao Bella Gelato Company – azienda italo-americana specializzata in gelati e sorbetti
 Ciao bella – EP del 2018 dei Rumatera
 Ciao bella – singolo del 2017 dei Rumatera

Altro 
 Bella ciao – canzone anti-fascista italiana